Татаринцево — название населённых пунктов в России:

 Татаринцево — село в Раменском районе Московской области.
 Татаринцево — посёлок в Кимрском районе Тверской области.
 Татаринцево — посёлок в Родниковском районе Ивановской области.

См. также 
 Горное Татаринцево — посёлок в Гороховецком районе Владимирской области.
 Лесное Татаринцево — посёлок в Гороховецком районе Владимирской области.